Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Dramaserie Boston Public, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst vier Staffeln mit insgesamt 81 Episoden von jeweils einer Länge von etwa 44 Minuten.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 23. Oktober 2000 bis zum 21. Mai 2001 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Sender VOX vom 8. Februar bis zum 2. Juli 2005.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 29. Oktober 2001 bis zum 20. Mai 2002 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Sender VOX vom 21. März bis zum 9. Juli 2005.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel wurde zwischen dem 21. Oktober 2002 und dem 12. Mai 2003 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox ausgestrahlt. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Sender VOX vom 13. April bis zum 1. September 2005.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel fand vom 19. September 2003 bis zum 30. Januar 2004 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox statt. Die letzten zwei Episoden wurde am 1. März und am 2. März 2005 auf TV One erstausgestrahlt. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Sender VOX vom 14. Mai bis zum 6. Juni 2005.

Weblinks 
 
 

Episodenliste